Kruszewiec ist der Name zweier Ortschaften in Polen

 Kruszewiec (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Krausendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Kruszewiec (Opoczno) in der Gmina Opoczno, Woiwodschaft Łódź